Maria de Trastâmara (1396 — Villacastín, 18 de fevereiro de 1445) foi rainha consorte de Castela e Leão como esposa de João II de Castela.

Biografia 
Maria foi a segunda dos sete filhos do rei Fernando I de Aragão e de Leonor Urraca de Castela.

Em 4 de agosto de 1420, em Ávila, Maria casou com o rei João II de Castela, seu primo-irmão, com quem teve quatro filhos:

 Catarina (5 de outubro de 1422 — 17 de setembro de 1424), princesa das Astúrias
 Leonor (10 de setembro de 1423 — 1425), princesa das Astúrias
 Henrique IV (5 de janeiro de 1425 — 11 de dezembro de 1474), rei de Castela e Leão
 Maria (c. 1428 — 1429), infanta de Castela

Maria morreu por volta dos cinquenta anos de idade em Villacastin. Há suspeitas de que tenha morrido envenenada. Nove anos depois, Henrique, o único de seus filhos a atingir a maioridade, veio a assumir o trono de Castela.

Ancestrais 

Mortos em 1445
Rainhas de Castela
Casa de Trastâmara
Príncipes católicos romanos
Mulheres da Espanha medieval
Mulheres do século XIV
Mulheres do século XV
Infantas de Aragão